Petrosjan (alternative Transkription: Petrossjan) ist der Familienname folgender Personen:

 Arschak Petrosjan (* 1953), sowjetisch-armenischer Schachspieler
 Artur Petrosjan (* 1971), armenischer Fußballspieler
 Dawit Petrosjan (* 1984), armenischer Schachspieler
 Gagik R. Petrosjan (* 1973), Politiker
 Georgi Petrosjan (* 1953), armenischer Politiker, Außenminister der Republik Bergkarabach
 Jewgeni Waganowitsch Petrossjan (* 1945), russischer Komiker
 Leon Aganessowitsch Petrossjan (* 1940), russischer Mathematiker
 Leonard Petrosjan (1953–1999), zweiter Präsident von Bergkarabach
 Mariam Petrosjan (* 1969), armenische Malerin, Cartoonistin und Autorin
 Marine Petrosjan (* 1960), armenische Dichterin, Essayistin und Kolumnistin
 Sergei Arsenowitsch Petrossjan (1988–2017), russisch-armenischer Gewichtheber

sowie
 Lewon Ter-Petrosjan (* 1945), armenischer Politiker
 Semjon Arschakowitsch Ter-Petrosjan, genannt Kamo (1882–1922), georgischer Revolutionär (Bolschewik) und Politiker armenischer Abstammung; siehe Kamo (Revolutionär)

Siehe auch
Petrosyan